Cerbaiola steht für:

 Cerbaiola (San Marino), Curazia im Castello Montegiardino, San Marino
 Cerbaiola (Florenz), Dorf in der Metropolitanstadt Florenz,  Region Toskana, Italien